Mouvement populaire de libération peut désigner :
 Mouvement populaire de libération, mouvement politique afar à Djibouti ;
 Mouvement populaire de libération de l'Angola, parti politique angolais ;
 Mouvement populaire de libération du Soudan, parti politique sud-soudanais ;
 Mouvement populaire de libération de l'Azawad, devenu Mouvement populaire de l'Azawad, groupe rebelle touareg au Mali.